Ронделе () — фамилия. Известные носители:

 Ронделе, Гийом (1507—1566) — французский врач, зоолог и естествоиспытатель, считающийся создателем ихтиологии.
 Ронделе, Жан-Батист (1743—1829) — французский архитектор, теоретик архитектуры.